Binder Pál (1935–1995) magyar pedagógus, könyvtáros, történész, újságíró.
Binder Pál (1938) zoológus.
Pavol Binder (1935–2009) szobrász.
Paul Binder (1942) artista.